Champvans (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Champvans (Jura), municipi al departament de Jura (Borgonya - Franc Comtat)
 Champvans-les-Moulins, municipi al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)